Gafanhoeira pode referir-se a:
 São Pedro de Gafanhoeira - antiga freguesia do concelho de Arraiolos;
 União das Freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro - freguesia do concelho de Arraiolos.

Ver também 
 Gafanha
 Gafanhão

Desambiguação